Emerico de Hungría puede hacer referencia a:
Emerico de Hungría, rey de Hungría (1174-1204).
Emerico de Hungría, santo (entre 1000 y 1007 - 1031).